Kamran Mirza of Mirza Kamran kan verwijzen naar:
Kamran Mirza (Mogolprins) (1509-1557), prins in het Mogolrijk, tweede zoon van Babur,
Kamran Mirza van Perzië (1856-1929), prins uit de Qajardynastie van Perzië, minister aldaar.